Margaux (Frankrijk), een plaats en voormalige gemeente in Frankrijk
Margaux (restaurant), een restaurant in Sint-Martens-Bodegem, België
Margaux (wijngemeente), een wijngebied in Frankrijk